Charles Dupuis kan syfta på bland andra:

 Charles Dupuis (förläggaare) (1918-2002), belgisk förläggare
 Charles Dupuis (gravör) (1685-1742), fransk gravör 
 Charles Dupuis (advokat) (1863-1938), fransk advokat 
 Charles François Dupuis (1742-1809), fransk vetenskapsman